Сан Франсиско Веветлан има више значења:

 Општина Сан Франсиско Веветлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Веветлан (Сан Франсиско Веветлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику